Ви́ктор Петро́вич Га́льфтер (20 октября 1868, Санкт-Петербург — 16 марта 1951, Лондон) — русский генерал, герой Первой мировой войны, командир лейб-гвардии Московского полка.

Биография 
Православный. Из дворян.

Окончил Александровский кадетский корпус (1885) и 1-е военное Павловское училище (1887), был выпущен подпоручиком гвардии в лейб-гвардии Московский полк.

Чины: поручик (1891), штабс-капитан (1898), капитан (1900), полковник (1908), генерал-майор (1915), генерал-лейтенант (1917).

Окончил Офицерскую стрелковую школу. Командовал ротой Московского полка.

Участвовал в русско-японской войне: был помощником заведующего (1904), заведующим складом Её императорского Величества в Харбине (1904—1905).

В Первую мировую войну командовал лейб-гвардии Московским полком (1915—1917). Был награждён Георгиевским оружием

и орденом Святого Георгия 4-й степени

В 1917 году командовал бригадой 2-й гвардейской пехотной дивизии и 10-й пехотной дивизией.

Участвовал в Белом движении: в конце 1918 года командовал Северной армией на Украине, в начале 1919 — Западной Добровольческой армией. С апреля 1919 года был начальником военной миссии и находился в распоряжении генерала Гурко в Париже. Летом 1919 находился в штабе войск Юго-Западного края.

После окончания Гражданской войны эмигрировал в Англию. Жил в Лондоне, состоял председателем Объединения лейб-гвардии Московского полка, Союза бывших российских военнослужащих в Англии и Союза Русских военных инвалидов в Великобритании.

Умер в 1951 году в Лондоне.

Семья 
Брат Александр (1870—1931) — полковник лейб-гвардии Московского полка, остался в СССР, репрессирован по делу «Весна».

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1896)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1905)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (?) с мечами (1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1913) с мечами (1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 31.01.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 31.01.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (1915)
 Орден Святой Анны 1-й ст. с мечами (1916)
 Высочайшее благоволение (за боевые отличия, ВП 23.01.1916)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. с мечами (1916)

Источники 
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. — М.: Русский путь, 2002. — С. 118.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008.

Ссылки 
 
 Гальфтер Виктор Петрович 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Выпускники Александровского кадетского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Главноначальствующие Белого движения
Русские эмигранты первой волны в Великобритании